Мане́вич — прізвище, поширене в євреїв.

Персоналії 
 Маневич Абрам Аншелович (1881—1942) — український митець єврейського походження.
 Маневич Белла Семенівна (Маневич-Каплан; 1922, Київ — 2002, Санкт-Петербург) — радянський російський живописець, сценограф, художник кіно. Заслужений художник РСФСР (1969). Дружина Ісаака Каплана, радянського і російського художника кіно; Народного художника Російської Федерації (1996).
 Маневич Йосип Мойсейович (1907—1976) — радянський російський сценарист, мистецтвознавець.

Див. також 
 Маневичі — селище міського типу в Україні, центр Маневицького району Волинської області.
Єврейські прізвища